Экзамен — многозначный термин.

Значения 
 Экзамен — наиболее распространённая оценка знаний человека.
 «Экзамен» — турецкая кинокомедия 2006 года.
 «Экзамен» — британский триллер 2009 года.

См. также 
 Экзамен HSK
 «Экзамен на бессмертие»